Input era l'edizione italiana della rivista informatica inglese Input Magazine. Il sottotitolo di copertina riportava "Corso pratico di programmazione per lavorare e divertirsi col computer".

Panoramica 
Rivista diretta da Achille e dal fratello Adolfo Boroli, la prima uscita risale al 1984 con in omaggio una cassetta chiamata "Programma CHAMP". La rivista veniva distribuita dall'Istituto Geografico De Agostini, su concessione della Marshall Cavendish Ltd con la traduzione di Daniel Quinn. Per ogni argomento trattato venivano dati consigli utili, trucchi e stratagemmi per imparare i segreti dei programmatori professionisti. La rivista era studiata appositamente per i computer: Commodore 64, Spectrum 16K e 48K, BBC Model B, Acorn Electron; Dragon 32. Qualche programma è stato poi adattato anche per i ZX81, VIC 20 e il Tandy Colour 32K. La rivista è stata pubblicata complessivamente per un anno con 52 numeri con il prezzo di 2.800 Lire.

La rivista era suddivisa in cinque sezioni: 
 Programmazione Basic - Sezione in cui imparavi il linguaggio Basic.
 Applicazione (rubrica) - Scoprivi i molteplici usi dei computer nella vita di ogni giorno, pratica e professionale.
 Codice Macchina - Apprendevi la comunicazione "diretta" con il computer.
 Periferiche - Scoprivi varie informazioni sui importanti accessori del computer (come unità dischi, stampanti, joystick, ecc.)
 Giochi al computer - Sperimentavi effetti grafici, sonori e d'animazione con varianti inedite di quell'epoca. Creavi così una quantità di giochi nuovi, e, come dice nella rivista, "un campo tutto aperto alla tua fantasia".

Note

Collegamenti esterni

Settimanali italiani del passato
Riviste informatiche italiane